Morgenposten henviser til flere artikler:

 Fyens Stiftstidendes navn i perioden 1993-1999.
 Morgen-Post, dansk blad der udkom i perioden 1786-1793.
 Morgenposten (1848-1872), Bondevennernes politiske organ.